Тавтологией в логике называется тождественно истинное высказывание.

Тот факт, что формула A — тавтология, обозначается . В каждом логическом исчислении имеется своё множество тавтологий.

Построение тавтологий 

Для выяснения того, является ли данная формула тавтологией, в алгебре высказываний есть простой способ — построение таблицы истинности. В исчислении высказываний тавтологиями являются аксиомы (точнее — схемы аксиом), а также все формулы, которые можно получать из известных тавтологий с помощью заданных правил вывода (чаще всего это Modus ponens и правило подстановки). Проверка, является ли данная формула в исчислении высказываний тавтологией, более сложна, а также зависит от системы аксиом и доступных правил вывода.
Проблема определения того, является ли произвольная формула в логике предикатов тавтологией, алгоритмически неразрешима.

Примеры тавтологий

Тавтологии исчисления высказываний (и алгебры высказываний) 
  («Из A следует A») — закон тождества
  («A или не-A») — закон исключённого третьего
  — закон отрицания противоречия
  — закон двойного отрицания
  — закон противоположности
  — коммутативность конъюнкции
  — коммутативность дизъюнкции
 — ассоциативность конъюнкции
  — ассоциативность дизъюнкции
 
  (истина следует из чего угодно)
 
  — правило цепного заключения
  — дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции
  — дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции
  — идемпотентность конъюнкции
  — идемпотентность дизъюнкции
 
 
  — первый закон поглощения
  — второй закон поглощения
  — первый закон де Моргана
  — второй закон де Моргана
  — закон контрапозиции
 Если  и  — формулы, то  (правило подстановки)

Тавтологии исчисления предикатов (и алгебры предикатов) 

 Если  - тавтология в исчислении высказываний и  - предикаты, то  - тавтология в исчислении предикатов
 
 (закон де Моргана)

См. также 
 Закон двойного отрицания
 Противоречие

Примечания

Литература 
 
 — С. 49, 60.
 
 

Логика
Математическая логика